Awksentjew ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Dmitrijewitsch Awksentjew (1878–1943), russischer Politiker
 Sardana Wladimirowna Awksentjewa (* 1970), russische Politikerin